

Musica 

Rainbows – gruppo musicale britannico
Rainbows – album della cantante rumena Alexandra Stan
Rainbows – EP del cantante italiano Raphael Gualazzi